La chiesa di San Martino di Alvaredo (in portoghese Igreja de Alvaredo)  è una chiesa romanica situata a Melgaço, in Portogallo.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Paróquia de Alvaredo (São Martinho)

Distretto di Viana do Castelo
Alvaredo
Chiese romaniche del Portogallo